These Foolish Things kan syfta på:

 These Foolish Things (Remind Me of You) – ett stycke musik från 1935 inspelat av många artister
 These Foolish Things (musikalbum) – sångaren Bryan Ferrys debutalbum, döpt efter ovan nämnda låt
 These Foolish Things (film) – en film från 2006 baserad på en novel av Noel Langley